Westwick kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Westwick, Durham, ort i England, 
 Westwick, Norfolk, ort i England, 
 Westwick, North Yorkshire, civil parish i England, 
 Westwick, Cambridgeshire, ort i Oakington and Westwick, South Cambridgeshire, Cambridgeshire, England,